

Spettacolo 
 Enrico Silvestrin (1972) – conduttore televisivo, attore e cantautore italiano

Architettura 
 Claudio Silvestrin (1954) – architetto e designer italiano naturalizzato britannico

Sport 
 Luca Silvestrin (1961) – cestista italiano